Agape (griechisch αγάπη, „Liebe“) steht für 
 Agape, ein bestimmtes Verständnis von Liebe
 eine der drei frühchristlichen jungfräulichen Märtyrinnen Agape, Chione und Irene von Thessaloniki.
 in christlichen Kirchen eine gemeinschaftliche Mahlfeier.
 ein Hospiz in Wiesloch, vormals bekannt als Bierkeller (Wiesloch)
 ein von der Glaubensgemeinschaft der Waldenser getragenes ökumenisches Begegnungszentrum in Prali, nahe Turin (Italien), das eine Gruppe Freiwilliger unter Leitung des Pfarrers Tullio Vinay nach Ende des Zweiten Weltkriegs erbaute und das als Ort der Völkerverständigung sowie der politischen und christlichen Jugendbildung dient: Agape (Begegnungszentrum)
 Agape Verlag, ein täuferischer Buchverlag mit Sitz in Borken, Münsterland 
 Agapismus Lebensprinzip des amerikanischen Philosophen Charles S. Peirce als Weg zur Überwindung der Selbstsucht und des Egoismus hin zu Harmonie und Fortschritt 
 ein in Österreich gängiger Begriff für einen Sektempfang im Anschluss an eine Trauung
sowie der Name von
 Agape von Thessaloniki († 304), Märtyrerin
 Agape (Krater), Krater auf dem Uranusmond Ariel